La palabra Monegrillo hace referencia a varios artículos:

 Monegrillo municipio de la provincia de Zaragoza en la comarca de los Monegros.
 Monegrillo despoblado de la provincia de Zaragoza en la comarca de Calatayud.
 Monegrillo río afluente del río Jalón.